Sopot Open 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2018 z cyklu Sopot Open rozgrywany w dniach 30 lipca–5 sierpnia 2018 roku w Gdyni na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 64 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018
2018 w tenisie ziemnym
2018 w polskim sporcie